Формула 1 2011. године је била 62. сезона Формуле 1. Током сезоне се возило 19. трка. Сезона је требало да почене трком у Бахреину али због сукоба у тој земљи трка је отказана и сезона је почела трком за ВН Аустралије. Пирели се вратио у спорт као једини снабдевач пнеуматика за све тимове, заменивши Бриџстон.

У сезони су се текмичило чак пет светских првака. Поред Фетела, ту су још Фернандо Алонсо, Михаел Шумахер, Луис Хамилтон и Џенсон Батон. Ред Бул и Себастијан Фетел су бранили титуле у конкуренцији конструктора, односно возача, и успели су у томе. Фетел је освојивши своју другу титулу Светског шампиона, постао најмлађи возач, са 24 године и 98 дана, који је тако нешто урадио. 

Фетел и Ред Бул су сасвим залужено освојили титуле, а сам показатељ да је Фетел освјио 15 пол позиција довољно говори. Марк Вебер је освовио 3 пол позиције, додавши тако Ред Булу 18 пол позиција од могућих 19. Фетел је победио на 11 трка, док су Луис Хамилтон и Џенсон Батон тријумфовали по 3 пута.
На крају сезоне иза Фетела су били Џенсон Батон на другом, и Марк Вебер на трећем месту. Док су друго, односно треће место у конкуренцији конструктора заузели Макларен и Ферари. Од ове сезоне се користе и КЕРС и ДРС системи.

Тимови и возачи 
Списак возача за сезону 2011.

Измене у току сезоне:
Педро де ла Роса је заменио Серхиа Переза на Канадском Гран Прију, јер се није осећао добро

КЕРС и ДРС 

КЕРС је први пут уведен у Формулу 1. од сезоне . а није коришћен . КЕРС систем омогућава повраћај кинетичке енергије сакупљене приликом кочења у батеријама и користи се за убрзавање, и може се користити око 6,6 секунди по кругу. Започињањем новог круга батерија је поново пуна.
ДРС је систем подизања задњег крила који смањује отпор ваздуха и уведен је да би олакшао претицање у Формули 1. Може се користити само у ДРС зонама и то ако је возило испред испод једне секунде предности.

Трке

Пласмани 
Бодови се додељују возачима који освоје првих 10 места и то на следећи начин:

Пласман возача

Пласман конструктора 
{|
|valign="top"|

Легенда 

2011
Спорт у 2011.